Příjmení Malinský nosí více významných osobností:

 František Malinský (1850–1926) – český a československý lékař, podnikatel, politik 
 Tomáš Malinský (* 1991) – český fotbalový záložník
 Zbyněk Malinský (1923–2005) – český spisovatel, autor pohádek, scenárista a textař

Česká příjmení